Le nom de sultanat mamelouk peut désigner :

 le sultanat de Delhi sous la dynastie des esclaves (mamelouks), de 1206 à 1290 ;

 le sultanat mamelouk qui avait sa capitale au Caire, de 1250 à 1517.